Usk (plaats in Wales), plaats in Wales
 Usk (plaats in British Columbia), plaats in Canada
 Usk (rivier), rivier in Wales

 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, een Duitse organisatie die zich bezighoudt met het beoordelen van software, zoals videospellen.
 De IATA-code van het vliegveld van Oesinsk (Siberië)
 USK Praag, een Tsjechische basketbalvereniging